Танге́йзер
 Тангейзер, иначе Тангузер, Таннхойзер () — миннезингер XIII века.
 «Тангейзер» () — опера Рихарда Вагнера.